Ânkhésenpépi est un nom féminin de l'Égypte antique qui a été porté par quatre reines connues de l'Ancien Empire
 , fille de Khoui et Nebet, nobles d'Abydos, qui épouse le pharaon  et est la mère de  ;
 , deuxième fille de Khoui et Nebet, qui épouse  et est la mère de  ;
 , fille de  et épouse de  ;
 , épouse de  et mère d'un pharaon nommé Neferkarê.

Toutes reçurent une sépulture à Saqqarah dont celles des trois dernières ont été mises au jour récemment par la mission archéologique française à Saqqarah.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité